Berkovići je lahko:
 Berkovići, naselje in središče istoimenske občine (Bosna in Hercegovina)
 Berkovići, Rogatica (Bosna in Hercegovina)